Ringel peut être :
une section de commune
 Ringel, Luxembourg

un nom de famille notamment porté par 
 Erwin Ringel (1921-1994), psychiatre autrichien
 Gerhard Ringel
 Gian-Piero Ringel (1976-), producteur allemand de cinéma
 Jean-Désiré Ringel d'Illzach (1849-1916), sculpteur, médailleur et graveur français
 Julius Ringel
 Pierre Ringel (1922-1953), acteur français

Patronyme allemand